Grant es el nombre de 6 pueblos en Wisconsin:

 Grant (condado de Clark, Wisconsin)
 Grant (condado de Dunn, Wisconsin)
 Grant (condado de Monroe, Wisconsin)
 Grant (condado de Portage, Wisconsin)
 Grant (condado de Rusk, Wisconsin)
 Grant (condado de Shawano, Wisconsin)